Mefisto nebo Mefistofeles je v původním významu fiktivní démonická bytost objevující se hojně v evropské literatuře, například v legendách o dr. Faustovi, a potažmo v dalších kulturních odvětvích.

Mefisto může být také:
 Mephisto, šachový pseudoautomat
 Mefisto (román), román Klause Manna
 Mefisto (divadelní hra), zdramatizovaný román Klause Manna
 Mefisto (film), film režiséra Istvána Szabó z roku 1981
 Mefisto (hudební skupina), česká big beatová skupina z 60. let 20. stol.
 Mefisto (muzikál), český muzikál z roku 2016

nebo
 Mefistofeles (opera), opera italského skladatele Arriga Boita z roku 1868 (název v originálu Mefistofele)